Кубок Колумбії з футболу 2018 — 18-й розіграш кубкового футбольного турніру у Колумбії. Титул володаря кубка вчетверте здобув Атлетіко Насьйональ.

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|21 лютого/13 березня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|21 лютого/14 березня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|22 лютого/13 березня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|22 лютого/14 березня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|22 лютого/15 березня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|23 лютого/15 березня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|10/14 березня 2018

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|28 березня/11 квітня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|29 березня/12 квітня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|29 березня/13 квітня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|13/27 квітня 2018

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3/10 травня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3/10 травня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3/10 травня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|4/10 травня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|4/11 травня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|10/17 травня 2018

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|16/22 серпня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|16/30 серпня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|16/31 серпня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|17/29 серпня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|17/30 серпня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|17/31 серпня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|23/30 серпня 2018

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|13/27 вересня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|14/20 вересня 2018

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|4/12 жовтня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|6/13 жовтня 2018

|}

Фінал 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|25 жовтня/2 листопада 2018

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Колумбії на soccerway 

2018
Колумбія
2018 у колумбійському спорті